Zarnekow steht für

 den Namen mehrerer Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:
 einen Ortsteil der Stadt Dargun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 einen Ortsteil der Gemeinde Glewitz, Landkreis Vorpommern-Rügen
 einen Ortsteil der Gemeinde Karlsburg, Landkreis Vorpommern-Greifswald
 einen Ortsteil der Gemeinde Lancken-Granitz, Landkreis Vorpommern-Rügen
 einen Ortsteil der Gemeinde Neuburg, Landkreis Nordwestmecklenburg

 den deutschen Namen des Ortes Czarnkowo in der polnischen Woiwodschaft Westpommern (ehemals Zarnekow, Kreis Belgard)

Siehe auch:
 Zarnekau
 Czarnków
 Czarnkowo